Endre Fülei-Szántó ist der Name folgender Personen: